

Sarzedo, municipalité située dans l'État du Minas Gerais

Sarzedo, paroisse civile de la municipalité d'Arganil, située dans le district de Coimbra et la région Centre ;
Sarzedo, paroisse civile de la municipalité de Covilhã, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre ;
Sarzedo, paroisse civile de la municipalité de Moimenta da Beira, située dans le district de Viseu et la région Nord.

Homonymie de toponyme